Чанда Рубін і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Рубін - з Брендою Шульц-Маккарті, а Санчес Вікаріо - з Ларисою Савченко.

Савченко і Санчес Вікаріо у чвертьфіналі перемогли пару Рубін і Шульц-Маккарті.

Савченко і Санчес Вікаріо програли в півфіналі парі Ніколь Арендт і Манон Боллеграф. 

Ліндсі Девенпорт і Яна Новотна виграли титул, перемігши у фіналі пару Арендт і Боллеграф з рахунком 6–3, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 1997